Cynewulf kan zijn:
 Cynewulf van Wessex, koning van Wessex (757-786)
 Cynewulf (dichter), Angelsaksisch dichter uit de 8e eeuw
 Cynewulf van Lindisfarne, bisschop van Lindisfarne (740-780)